Około północy – film obyczajowy Hanki Włodarczyk z 1977 roku
 Około północy (oryg. Round Midnight) – film muzyczny Bertranda Taverniera z 1986 roku
 Około północy – tytuł autorskiej audycji radiowej (PR3) i programu telewizyjnego (TVP) o tematyce muzycznej, prowadzonych przez Marcina Kydryńskiego